

Біле — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область
 Біле — село, Мамлютський район, Північно-Казахстанська область

Населені пункти та їхні частини
 Біле — село в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Біле — село в гміні Ґостинін Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Біле — село в гміні Сувалки Сувальського повіту Підляського воєводства
 Біле — частина села Щава в гміні Камениця Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Біле — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Біле — лісова осада в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Біле — село, Алтайський район, Алтайський край
 Біле — присілок, Далматовський район, Курганська область
 Біле — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Біле — село, Майкопський район, Адигея
 Біле — село, Троїцький район, Алтайський край

Біле — селище міського типу, Луганська область, Алчевський район
 Біле — село, Львівська область, Львівський район
 Біле — село, Рівненська область, Вараський район
 Біле — село, Рівненська область, Сарненський район
 Біле — село, Харківська область, Куп'янський район
 Біле — селище, Одеська область, Ізмаїльський район

Див. також 
 Біле озеро

Примітки